Benjamin Dwomoh – arbitro di calcio ghanese
 Elizabeth Dwomoh – modella belga
 Irene Dwomoh – modella ghanese
 Pierre Dwomoh – calciatore belga, centrocampista